Па́вел Соколо́вский:* Соколовский, Павел Александрович (1842—1906) — русский историк, экономист.
 Соколовский, Павел Иванович (в монашестве Порфирий; 1811—1865) — епископ Русской православной церкви, епископ Томский и Семипалатинский.
 Соколовский, Павел Эмильевич (1860—1907) — русский правовед, профессор.